Баяндай (бур. баян — богач, богатство, богатый, дайда — земля, просторы; богатый край, богатая земля) — село в Усть-Ордынском Бурятском округе Иркутской области, административный центр Баяндаевского района. Образует сельское поселение «Баяндай».

Название 
Предположительно, местность названа по имени Баяндая — родоначальника бурят баяндаевского рода эхиритского племени.

География и климат 
Расположен в 65 км к северо-востоку от посёлка Усть-Ордынский и в 130 км к северо-востоку от г. Иркутска на реке Баяндайка. Находится в 77 км от Еланцов. До паромной переправы на остров Ольхон расстояние составляет 130 км.

В селе Баяндай климат холодно-умеренный. По сравнению с зимой, летом гораздо больше осадков. По классификации Кёппена — влажный континентальный климат (индекс Dwb) с сухим сезоном зимой (октябрь-апрель) и прохладным летом (июль).

История 
По легенде, все бурятские племена воевали между собой, отбирали друг у друга скот, земли и жён. Отцом Баяндая стал знаменитый богатырь Хулты-Саган, который победил всех и стал предводителем местного народа. Когда Баяндай вырос, он и его брат Ользон заменили отца. У Баяндая было семеро внуков, в честь них появились семь бурятских деревень.

Официально Баяндай упоминается как стоянка похода русских во время завоевания Восточной Сибири. Продвижение русских происходило по рекам Верхней Тунгуске (Ангаре), Нижней Тунгуске и Уде. Исходными пунктами этого продвижения были Енисейск, основанный в 1619 году, Красноярск — в 1628 году, Иркутск — в 1661 году. На этом же пути возникли: Усть-Орда, Ользоны, Половинка, Хогот. Началось переселение русских и бурят.

Население 
По результатам переписи 2020 года в Баяндае проживало 2897  человек.

Производство 
Начиная с 1990-х годов производство лёгкой и тяжёлой промышленности в посёлке резко сократилось, перешло в кризисное состояние, из которого постепенно начало выходить в конце 2000-х годов. Основным видом деятельности является сельское хозяйство — выращивание крупного рогатого скота, коней, свиней.

СМИ 
 Цифровое эфирное телевидение 
Все 20 каналов для мультиплекса РТРС-1 и РТРС-2; Пакет радиоканал, включает: «Вести ФМ», «Радио Маяк», «Радио России».

Примечания

Ссылки 
 Баяндай

Населённые пункты Баяндаевского района
Районные центры Иркутской области